Live from Jupiter Records (Ao vivo de Jupiter Records) é o primeiro e, até o momento, único álbum ao vivo da banda americana de rock Fastball, lançado em 1º de agosto de 2002. O disco inclui alguns sucessos da banda, além de canções inéditas ("Just Another Place I Don't Belong", "Life") e canções que apareceriam mais tarde no álbum Keep Your Wig On ("I Get High", "Mercenary Girl", "Falling Upstairs" e "Airstream").

Faixas 

Álbuns de Fastball
Álbuns ao vivo de 2003